Феодал:
 Феодал — землевладелец в эпоху феодализма (владелец феода). 
 «Феодал» — фантастический роман Александра Громова. 
 «Феодал» — логическая настольная игра.